Статуя Атланта — бронзовая статуя в стиле ар-деко перед Рокфеллер-центром в центре Манхэттена, Нью-Йорк, перед Пятой авеню, напротив собора Святого Патрика. Скульптура изображает древнегреческого титана Атланта, поддерживающего небеса. Она была создана скульпторами Ли Лори () и Рене Полем Чембеланом () и установлена в 1937 году.

Скульптура в стиле арт-деко, как и весь Рокфеллер-центр. Высота скульптуры 4,57 метров, с постаментом — 13,5 метров, высотой с четырёхэтажное здание. Она весит семь тонн и является самой крупной скульптурой в Рокфеллер-центре. Ось север-юг армиллярной сферы на плечах титана указывает на Полярную звезду, которую видно из Нью-Йорка.

Когда Атлант был открыт в 1937 году, некоторые люди протестовали, утверждая, что статуя похожа на Муссолини. Позже художник Джеймс Монтгомери Флэгг () описал это так: «Статуя очень похожа на то, как Муссолини представляет самого себя».

Из-за названия романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» статую часто ассоциируют с движением объективистов, однако она появилась раньше, чем возникло движение.

Примечания 

Бронзовые скульптуры
Скульптуры 1937 года
Рокфеллер-центр
Появились в 1937 году в США